Ribeirão Anhangabaú — rio existente na região central da cidade de São Paulo
Vale do Anhangabaú — espaço público construído sobre o rio canalizado
Estação Anhangabaú — do Metrô de São Paulo
Anhangabaú (Jundiaí) — bairro do município de Jundiaí, Brasil

Desambiguações de topônimos